Флемингия () — род растений подсемейства  семейства . В род включают около 40 видов.

Представители рода — травы или небольшие кустарники. Ареал рода охватывает тропические области Африки и Евразии.

Некоторые виды

Синонимия 
 Luorea Necker ex Jaume St.Hil., Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 3: 193. 1812, nom. rej.
 Maughania St.Hil., Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 3: 216. 1813.
 Ostryodium Desv., J. Bot. Agric. 1: 119. 1813.

Примечания 

Мотыльковые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Африки
Флора Евразии